La competizione della categoria pesi superleggeri (fino a 63,5 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

I favoriti di questo torneo furono il polacco Jerzy Kulej, campione in carica, lo statunitense Jim Wallington  medaglia d'oro dei Giochi Panamericani del 1967, e il sovietico Yevgeny Frolov medaglia d’argento a Tokyo e campione europeo in carica. Frolov fu eliminato nei quarti di finale dal cubano Enrique Regüeiferos, che poi sconfisse in semifinale anche lo statunitense Wallington.
Nella finale il polacco si riconfermò campione olimpico vincendo con scarto minimo 3 giudici a 2 sul cubano.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 6